Big Mac – prodotto venduto dalla catena di fast food McDonald's

Architettura 
Stati Uniti d'America
 Big Mac – soprannome dato al Mackinac Bridge, ponte del Michigan
 Big Mac – soprannome dato alla McNichols Sports Arena, arena coperta di Denver, nel Colorado
 Big Mac – soprannome dato all'Oklahoma State Penitentiary, prigione di McAlester, nell'Oklahoma

Persone 
 Big Mac – soprannome di Enzo Maccarinelli, pugile gallese di origini italiane
 Big Mac – soprannome di Massimo Maccarone, calciatore italiano
 Big Mac – soprannome di Robert MacPherson, ciclista statunitense
 Big Mac – soprannome di Jimmy Macullar, giocatore di baseball statunitense
 Big Mac – soprannome di Alex McDonald, cercatore d'oro canadese
 Big Mac – soprannome di Mark McGwire, allenatore e giocatore di baseball statunitense

Personaggi immaginari 
 Big Mac – personaggio della serie televisiva Casualty
 Big Mac – personaggio dell'universo McDonaldland
 Big "Mac" McIntosh – personaggio della serie animata My Little Pony - L'amicizia è magica
 Big Mac – personaggio della serie animata Tugs

Altro 
 Indice Big Mac – indicatore economico informale
 Il grande Mac (Big Mac) – episodio della terza stagione della serie televisiva M*A*S*H
 Big Mac – soprannome dato al System X, supercomputer
 Big Mac – soprannome dato all'USS McCaffery (DD-860), cacciatorpediniere della United States Navy